

Nom commun 

Blair est l'apocope de blaireau en français ; dans les patronymes d'origine écossaise 
Blair signifiait anciennement bataille ou champ de bataille. En français, blair signifie également le « nez » en argot.

Musique 
 Blair, chanteur français ayant sorti les albums Les choses ne sont pas bien en 1995 et La pantomime des bouffons en 2012.

Patronyme 

 Aaron Blair (1992-), joueur de baseball américain ;
 Andrew George Blair (1844-1907), premier ministre du Nouveau-Brunswick ;
 Andy Blair (1959-), footballeur écossais ;
 Ann Blair (1961-), historienne américaine :
 Betsy Blair (1923-2009) (née Elizabeth Winifred Boger), actrice américaine ;
 Bianca Blair (1989-), catcheuse américaine ;
 Bill Blair (1942-), ancien entraîneur américain de basket-ball ;
 Bill Blair (1954-), homme politique canadien ;
 Bre Blair (1981-), actrice canadienne ;
 Brian Leslie Blair (1954-), catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 Bruce G. Blair (19471-20202), expert de la sécurité nucléaire américain ;
 Carson Blair (1989_), joueur de baseball américain ;
 Cherie Blair (1954-), épouse de Tony Blair ;
 Curtis Blair (1970-), joueur et arbitre américain de basket-ball ;
 Danny Blair (1905-1985), footballeur écossais ;
 Dennis Blair (1947-), personnalité militaire américaine ;
 Edmund Blair Leighton (1853-1922), peintre britannique préraphaélite ;
 Eric Blair (1903-1950), écrivain britannique plus connu sous le pseudonyme de George Orwell ;
 Francis Preston Blair, Jr. (1821-1875), homme politique américain ;
 George Blair (1905-1970), réalisateur et producteur de cinéma américain ;
 Heidi Blair Pratt (1986-), chanteuse, personnalité de la télévision, et styliste américaine ;
 Hugh Blair (1718-1800), prédicateur et critique écossais ;
 Isla Blair (1944-), actrice britannique ;
  ;
 Jayson Blair (1976-), reporter du New York Times ;
 Jayson Blair (1984-), acteur américain ;
  ;
 Joseph Blair (1974-), joueur américain de basket-ball ;
 Judy Blair (1948-), musicienne américaine ;
 Landis Blair (1983-...), illustrateur américain et auteur de bande dessinée ;
 Linda Blair (1959-), actrice américaine ;
 Macon Blair (1974-), acteur américain
 Madeline Blair (1905- ?) (pseudonyme ?), une prostituée américaine auteure de Madeleine : Une autobiographie (1919) ;
 Mary Blair (1911-1978), artiste américaine ;
 Mike Blair (1981-), joueur de rugby écossais ;
 Montgomery Blair (1813-1883), politicien américain ;
 Nicky Blair (1926-1998), acteur américain ;
 Patricia Blair (1933-2013), actrice américaine ;
 Patrick Blair (vers 1766-1728), médecin et botaniste écossais ;
Phoebe Blair-White (1894-1991), joueuse de tennis irlandaise ;
 Robert Blair (1699-1746), un poète écossais ;
  (1748-1828), astronome écossais ;
 Selma Blair (1972-), actrice américaine d'origine israélienne ;
 Serena Blair (1988-), actrice pornographique américaine ;
 Terry Blair (1961-), tueur en série américain ;
 Tony Blair (1953-), homme d'État britannique d'origine écossaise ; Premier ministre du Royaume-Uni de  à  ;
 Wayne Blair (1971-), réalisateur australien ;
 William Franklin Blair (1912-1984), herpétologiste américain ;
 Wren Blair (1925-2013), entraîneur et dirigeant canadien de hockey sur glace.

Toponymes

Canada 
 Blair-Athol, village du Nouveau-Brunswick au Canada ;
 Blair, station du métro léger d'Ottawa ;

États-Unis 
 , aux États-Unis ;
 Blair, ville du Nebraska ;
 Blair, ville située en Oklahoma ;
 Blair, ville du Wisconsin.

France 
 Pointe du Blair dans le Morbihan.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais